Zbigniew Janiszewski (ur. 1931) – polski lekkoatleta (skoczek o tyczce), olimpijczyk
 Zbigniew Janiszewski (1959–1995) – polski aktor